Алекса́ндр Демья́нов:
 Демьянов, Александр Алексеевич (1865—1925) — русский юрист, один из основателей Народно-социалистической партии.
 Демьянов, Александр Петрович (1910—1978) — советский разведчик.